Příjmení Hennig nese více různých osobností:

 Edwin Hennig (1882–1977) – německý paleontolog
 Hennig Brand (1630–1692/1710) – německý lékárník, kupec a amatérský alchymista
 Willi Hennig (1913–1976) – německý biolog